General Madariaga kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de General Madariaga, kommun, Buenos Aires, 
 General Juan Madariaga, kommunhuvudort, Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar